Miaoulis ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Miaoulis (1769–1835), griechischer Admiral
 Athanasios Miaoulis (1815–1867), griechischer Politiker und Ministerpräsident